Christopher Gannon (1969) – ex calciatore britannico
Craig Gannon (1966) – chitarrista britannico
Joy Gannon (1928) – ex tennista britannica
Rich Gannon (1965) – ex giocatore di football americano statunitense